56-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 17 по 25 сентября 1977 года в Штутгарте (ФРГ). В нём приняли участие 128 спортсменов из 24 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 51-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1977
Сентябрь 1977 года
Чемпионаты Европы в 1977 году
Международные спортивные соревнования в Штутгарте
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии
Спорт в Германии в 1977 году
1977 год в тяжёлой атлетике